St. Wolfgangskirche oder Wolfgangskirche, auch Wolfgangskapelle bzw. einfach St. Wolfgang ist der Name zahlreicher Kirchen und Kapellen, die dem Regensburger Bischof Wolfgang geweiht sind.

Deutschland 
 St.-Wolfgangs-Kapelle (Aichstetten) in Aichstetten, Baden-Württemberg
 St. Wolfgang (Altenbuch), Bayern
 St. Wolfgang (Spickel) in Augsburg
 Katholische Wallfahrtskirche St. Wolfgang in Bad Griesbach im Rottal, OT St. Wolfgang, Landkreis Passau, Bayern
 Wolfgangskapelle (Bad Mergentheim), Baden-Württemberg
 St. Wolfgang (Schöneschach) in Bad Wörishofen
 Wolfgangskapelle (Bernburg), Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Wolfgangskapelle (Hitzkofen) in Bingen bei Sigmaringen (Ortsteil Hitzkofen), Baden-Württemberg
 Katholische Kirche St. Wolfgang in Dieburg, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 St.-Wolfgangs-Kapelle (Distelhausen), Baden-Württemberg
 Schlosskapelle St. Wolfgang (Heitzenhofen) in Duggendorf
 St. Wolfgang (Ellwangen)
 Kirche St. Wolfgang in Essenbach-Sankt Wolfgang, Landkreis Landshut, Bayern
 St. Wolfgang (Fusenich)
 Evangelische Kirche St. Wolfgang in Glashütte (Sachsen)
 St. Wolfgang (Oberasbach) in Gunzenhausen
 St. Wolfgang (Haundorf)
 St. Wolfgang (Hausen)
 St. Wolfgang (Hausen bei Würzburg)
 Wolfgangskapelle (Heilbronn), in Heilbronn, Baden-Württemberg
 St. Wolfgang (Heubach)
 St. Wolfgang und St. Jakobus (Holzhausen)
 St. Wolfgang (Kaltenbrunn)
 St. Wolfgang (Kleukheim)
 St. Wolfgang (Kümmersbruck)
 St. Wolfgang (Landshut)
 St. Wolfgang (Lengenwang)
 Kapelle St. Wolfgang (Lindau)
 St. Wolfgang (Malschenberg)
 St. Wolfgang (Marktleuthen), Marktleuthen
 Schnappenkirche auf dem Schnappenberg in Marquartstein
 St. Wolfgang (Meitingen)
 Pfarrkirche St. Wolfgang (Mickhausen)
 München:
 St. Wolfgang (Haidhausen)
 St. Wolfgang (Pipping) in München
 St. Wolfgang (Mundelsheim), Gemeindezentrum
 Wolfgangskapelle (Neudenau), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 St. Wolfgang (Etterzhausen) in Nittendorf
 St. Wolfgang (Nürnberg), Nürnberg
 St.-Wolfgangs-Kapelle in Oberbronnen, Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 St. Wolfgang (Ochsenfurt), in Ochsenfurt, Landkreis Würzburg, Unterfranken, Bayern
 Wallfahrtskirche St. Wolfgang (Pipinsried)
 St. Wolfgang (Pfullingen), Pfullingen
 St. Wolfgang (Puschendorf), evang.-luth. Pfarrkirche in Puschendorf, Bayern
 St. Wolfgang (Regensburg), Regensburg
 St. Wolfgang (Rettenbergen) in Gersthofen
 St.-Wolfgangs-Kirche (Reutlingen)
 St. Wolfgang (Röppisch)
 St. Wolfgang (Rothenburg ob der Tauber)
 St. Wolfgang (Holzhammer) in Schnaittenbach
 St.-Wolfgangs-Kirche (Schneeberg)
 Thurnerkapelle St. Wolfgang, St. Märgen, Hochschwarzwald
 Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Wolfgang, in Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 St. Wolfgang (Sigiswang)
 Wolfgangskirche (Tullau)
 St. Wolfgang (Thaining)
 Wallfahrtskirche St. Wolfgang in der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Wolfgangskirche (Röthenbach), Markt Wendelstein, Bayern
 St. Wolfgang (Wolfsmünster)
 St. Ulrich und Wolfgang (Tiefenthal) in Wörth an der Donau, Bayern
 Ehemalige St.-Wolfgangs-Kirche in Wörth am Main; siehe Schifffahrts- und Schiffbaumuseum Wörth am Main

Österreich 

Kärnten
 Wallfahrtskirche St. Wolfgang ob Grades
 Filialkirche Rottendorf St. Wolfgang und St. Magdalena in Feldkirchen
 Wolfgangskirche in Seeboden

Niederösterreich
 Pfarrkirche Furth bei Göttweig
 Wolfgangskirche in Kirchberg am Wechsel
 Pfarrkirche Öhling
 Pfarrkirche St. Wolfgang bei Weitra
 Pfarrkirche Tribuswinkel
 Pfarrkirche Ziersdorf St. Wolfgang und St. Katharina
 Ortskapelle Eggendorf am Wagram

Oberösterreich
 Pfarrkirche Dorf an der Pram
 Wallfahrtskirche St. Wolfgang am Stein bei Aigen-Schlägl
 Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Wolfgang im Salzkammergut
 Pfarrkirche Kefermarkt
 St.-Wolfgang-Kapelle in Brandstatt bei Pupping
 Filialkirche St. Wolfgang beim Kloster Pupping
 Pfarrkirche Wesenufer
 Wolfgangkapelle in Eidenberg

Salzburg
 Falkensteinkirche, Wallfahrtskirche in St. Gilgen am Wolfgangsee (Unsere Liebe Frau und Hl. Wolfgang)

Steiermark
 Wolfgangikirche Hollenegg

Tirol
 Pfarrkirche Jenbach
 Pfarrkirche Jochberg
 Pfarrkirche Schattwald

Vorarlberg
 Pfarrkirche Schnepfau
 Kuratienkirche Meschach, Götzis
 Wolfgangskapelle in Bürs, Brandnertal

Schweiz 
 Kirche St. Wolfgang in der Gemeinde Hünenberg ZG
 Kapelle St. Wolfgang in St. Gallen
 Kapelle St. Wolfgang in Walenstadt
 Kapelle St. Wolfgang bei Balsthal im Kt. Solothurn

Italien 
 St.-Wolfgangs-Kirche in Geiselsberg, Südtirol
 Pfarrkirche St. Wolfgang in Radein, Südtirol
 Pfarrkirche St. Wolfgang in Rein in Taufers, Südtirol

Kroatien 
 St.-Wolfgang-Kapelle in Vukovoj, Gespanschaft Varaždin – der südlichste Verehrungsort St. Wolfgangs der Welt

Tschechien 
 St. Wolfgang (Ostroh)
 Kostel svatého Wolfganga in Hnanice
 Kostel svatého Wolfganga in Vikantice
 St.-Wolfgang-Kapelle im Minoritenkloster Krumau
 Kaple svatého Wolfganga in Jablonné v Podještědí
 Kaple svatého Wolfganga in Jihlava
 Kaple svatého Wolfganga in Horní Krupka
 Kaple svatého Wolfganga in Loket

 Kaplička svatého Wolfganga in Bolfánek

Ungarn 
 Szent Farkas vártemplom in Sopron / Balf, Balfi Kirándulás

Siehe auch 
 Wolfgangskloster

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)